

Patronyme 
 Edmund Rumpler (1872-1940), ingénieur autrichien, développeur des avions Rumpler, de la voiture-goutte et des camions Rumpler.
 Franz Rumpler ( à Tachau en Bohême -  à Klosterneuburg en Autriche) était un peintre de scène de genre autrichien
 Yves Rumpler (1938-), chercheur et professeur français d'embryologie et de primatologie à l'université Louis-Pasteur de Strasbourg.

Aéronautique 
 Rumpler Luftverkehr, toute première compagnie aérienne allemande, fondée en 1919 et liquidée en 1926.

 Les Rumpler furent des avions de la Première Guerre mondiale :
 Rumpler C.IV, un avion militaire de la Première Guerre mondiale
 Rumpler C.I, biplan de reconnaissance de la Première Guerre mondiale
 Rumpler 6B, hydravion biplan à flotteurs de la Première Guerre mondiale

Homonymie de patronyme